Терский — многозначное имя собственное:

Фамилия 
 Терский, Аркадий Иванович (в ряде источников — Терской; 1732—1815) — государственный деятель Российской империи, генерал-рекетмейстер и тайный советник.
 Терский, Виктор Николаевич (1898—1965) — советский педагог, ближайший сподвижник Антона Семёновича Макаренко.
 Терский, Иван Аркадьевич — Георгиевский кавалер; поручик; № 946 (520); 26 ноября 1792.
 Терской, Иван Семёнович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 780; 26 ноября 1790.
 Терский, Константин Викторович (1851—1905) — видный русский архитектор, мастер эклектики, учитель Ф. О. Шехтеля.

Топонимы 
 Терский — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края
 Терский — посёлок в Георгиевском районе Ставропольского края
 Терский город — русское поселение-крепость на Северном Кавказе в XVI—XVIII веках.

См. также 
 Терский район
 Терский хребет
 Терский каскад ГЭС
 Терский берег
 Терский округ
 Терский сельсовет
 Терский усач
 Терский племенной конный завод № 169
 Новотерский